Амброзиус Бенсон ( ок. 1495, Ломбардия — 1550, Фландрия) — нидерландский художник первой половины XVI века итальянец по происхождению.

Биография 
Мало сведений о происхождении, годе рождения и ранних годах Бенсона. Предположительно, он происходил из итальянской Ломбардии, но вошёл художник в историю под неитальянской фамилией Бенсон. Его имя Амброзиус связано с именем св. Амвросия, популярного в Милане и в Ломбардии.

Вероятно, он был странствующим мастером. В 1515 году покинул Северную Италию и поселился в богатом торговом городе Брюгге. В Южных Нидерландах он известен был под именем Амброзиус Бенсон. Если он родился в 1495 году, то в 1515 году ему было 20 или менее лет. Работал помощником в мастерской нидерландского художника Герарда Давида. Стал гражданином города Брюгге. В 1519 году сдал экзамены и был переведён из подмастерьев в мастера.

Бенсон писал на религиозные и мифологические темы, брался за создание портретов, идеализируя образы, особенно мужские. Женские портреты Бенсона являются лучшими образцами его творчества. Был избран главой гильдии св. Луки в 1537—1539 и в 1543—1544 годах. Именно ему доверили декорирование городской ратуши. Ряд картин Амброзиуса Бенсона приписывалась не ему, а испанскому мастеру с условным именем Мастер Сеговии.

Был дважды официально женат. От первого брака имел двух сыновей (Виллем Бенсон 1522—1574, Жан Бенсон бл. 1530—1581), которые тоже стали художниками. От второго брака имел дочь.

Умер 12 января 1550 года во Фландрии.

Галерея

Светские композиции

Религиозные композиции

Литература 
 M. J. Friedländer. Ambrosius Benson als Bildnismaler. // Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen, 31.1910. — S. 139—148.
 G. Marlier. Ambrosius Benson et la peinture à Bruges au temps de Charles Quint. — Editions du Musée van Maerlant, 1957.
 G. Marlier. Ambrosius Benson et le thème des Sibylles. // Bulletin du Musée National de Varsovie, 4.1963. — S. 51—60.

Художники Нидерландов
Фламандские живописцы Возрождения
Северное Возрождение
Художники XVI века